Hiruma Youichi es un personaje ficticio de la serie de Manga y Anime, Eyeshield 21 creada por el mangaka japonés Yusuke Murata y el escritor japonés Riichiro Inagaki. Se trata de un joven estudiante del instituto "Deimon" y unos 17 años al comienzo de la saga; físicamente resulta alto, flaco y un tanto desgarbado, con cara larga y afilada, boca llena de dientes puntiagudos, cabellos hirsutos teñidos de rubio y orejas largas y puntiagudas, y con dos aretes en cada una de ellas. Su aspecto y su amplia sonrisa pretenden darle un aspecto deliberadamente demoniaco.

Hiruma Yoichi es la mente maestra, el quaterback y el capitán del equipo de fútbol americano Deimon Devil Bats. Su firma es una frase en voz alta "YA-HA", que a veces termina con "TOUCHDOWN!". Hiruma fue la primera persona en reconocer el talento de Sena Kobayakawa para correr y esquivar. Su seiyu en la adaptación japonesa es Atsushi Tamura y en la OVA de la Jump Festa es Shinichirō Miki; mientras que en el doblaje latinoamericano fue interpretado por Jesús Barrero.

Perfil 

El perfil de Hiruma varía ligeramente entre el manga y el anime debido a la censura y modificación de algunas escenas, pero ambas continuidades dan retazos de información sobre él que se dan en cada una de las continuidades, aunque en esencia son el mismo personaje.

Hiruma Youichi es un estudiante ampliamente conocido por todos los que le rodean, debido a que su presencia suele ser problemática. Tiene una moral laxa, comportamiento totalmente anárquico e indisciplinado, violento, retorcido, maquiavélico, vulgar y bizarro, siendo constantemente malhablado y un tanto impulsivo. Su única meta es conseguir lo que quiere y lo que le sea útil, así que no duda en usar la fuerza, la intimidación y sobre todo el chantaje, lo que le ha valido su fama de "demonio", característica que es representada en el anime y el manga haciéndole parecer como tal. Las únicas reglas y autoridad que parece respetar son las del juego, especialmente el fútbol americano, y también a las personas que le demuestran gran integridad o genuina intención por alcanzar sus ideales. 
Hiruma, solo ocasionalmente con el "-kun" al final, como le suelen llamar todos los demás, es muy inteligente y observador, con una gran capacidad de aprendizaje y juicio para darse cuenta de la forma de pensar y actuar de los demás, aspectos estos que le sirve tanto en los estudios como en su papel dentro del equipo de los "Devil Bats" como para llevar a cabo sus chantajes. Gracias a esas capacidades y con tiempo, maquilló su aspecto físico con la intención de tener un aspecto aún más demoniaco con el que poder amedrentar a los demás, por ello se dejó el cabello encrespado, se lo tiñó de rubio (su color natural es negro) y se puso aretes en las orejas, que junto a una amplia sonrisa que muestra sus dientes puntiagudos, pretende dar una sensación de miedo y superioridad sobre los demás. Por último, elaboró una lista negra ("lista del demonio") en donde apunta la identidad y los datos comprometedores de cada uno de los que le rodean, para así usar luego esa información en su beneficio cuando le es útil. Su red de información y chantaje no está limitada solo a sus compañeros estudiantes, sino también a las esferas oficiales incluso de muy alto standing, lo que le aporta muchas comodidades y beneficios, y nunca ha sido inculpado por ellos.

Junto a estas características, no parece ser un mal estudiante, es muy hábil con la informática, viéndosele frecuentemente trabajando con un laptop en cualquier sitio, y también creando artilugios o modificando teléfonos móviles para poder recabar información. Por último domina y posee un amplio arsenal armamentístico, que incluye desde ametralladoras, fusiles de asalto (por lo general un M4A1 Carabine) o bazookas, escopetas hasta un tanque y aviones de combate, que usa indiscriminadamente ya sea para intimidar o simplemente para disparar al aire y demostrar su ira o alegría; estas armas las suele llevar siempre encima, algunas veces a la vista y otras oculta. Aunque en el anime nunca se explica claramente el origen de estas, en el manga se ve que durante su niñez, Hiruma pasó mucho tiempo en una base militar estadounidense, donde comenzó a tener acceso a ellos.
Hiruma también tiene una gran afición por mascar chicle, cosa que parece hacer constantemente desde niño, incluso cuando juega un partido, pero debido a que no le gustan las cosas dulces o con azúcar, nunca masca chicles que sean así, artículo que le cuesta conseguir. En el manga además, también aparece fumando en un par de ocasiones, pero se trata de una interpretación y no de verdadero vicio. Nunca bebe más allá de refrescos, pero sí come lo normal y parece tener afición por la carne.

Tanto en el anime como en el manga se deja ver que el comportamiento impulsivo, irreverente contra la autoridad y el querer jugar para ganar se debe al desengaño de Yoichi con su padre, Yuuya Hiruma, al parecer un apostador compulsivo que él considera un perdedor porque siempre se queja de sus resultados. Hiruma por tanto, juega por diversión y solo para ganar; no considera aptos a los que se rinden como su padre. Este hecho de todas formas, no es más que insinuado tanto en el anime como principalmente el manga ya que la información que los autores facilitan al respecto se encuentra deliberadamente encubierta.

También es propietario de un perro llamado Cerberus (ケルベロス, Keruberosu) - nombre del perro del infierno de tres cabezas que protege las puertas del Hades. La razón de por qué Hiruma tiene ese perro es diferente en el manga y en el anime; en el primero, Cerberos es solo un perro callejero que se mantiene junto a Hiruma porque así le es más fácil conseguir comida, pero en el anime Hiruma encontró a Cerberus como un perro callejero muy violento y siempre hambriento; el perro se enfrentó a él pero Hiruma se las apañó para colocarle un collar claveteado, lo que hizo que consiguiera domesticar al animal. Hiruma es de hecho el único al que el perro respeta y obedece sin rechistar, si bien el resto de los miembros del equipo a veces lo mantienen como mascota, a veces huyen de él.

En resumen, pese a ser un personaje clave como cerebro del equipo y gracias a cuyos planes suele obtenerse la victoria, además de que es un personaje importante porque es el único que logra animar a los demás integrantes del equipo cuando por alguna razón se ve su animo bajo y les es difícil continuar jugando, su papel es claramente el de un antihéroe, tanto por los métodos que usa como su moral de "yo consigo todo lo que quiero y juego solo para ganar". Esa ruptura con el perfil típico de deportividad que suelen tener las series de deportes, es la razón de la popularidad del personaje.En las palabras de hashibar: "es un chico que podría tenerlo todo, pero cuando se trata de fútbol tiene un sentido de justicia único"

Antecedentes 
 
A la edad de 10 años, Hiruma descubrió el fútbol americano por casualidad. Vagando alrededor de su ciudad natal, descubrió un agujero en la alambrada de una base militar estadounidense, donde los soldados estaban jugando fútbol americano; allí quedó prendado por el deporte que presenció, convirtiéndose en su gran pasión. Sin embargo fue descubierto por uno de los soldados, a quien Hiruma intentó coaccionar de que soltara usando ya el chantaje y las habladurías; semejante comportamiento hizo que se ganara la admiración de los soldados, y así el aún niño Hiruma fue aceptado dentro de la base, en donde aprendió todo lo que pudo sobre el fútbol americano, además de convertirse en un jugador y apostador nato. Durante varios años, Hiruma acudía con cierta regularidad a la base para jugar y apostar con los soldados, ganando ingentes cantidades de dinero y aficionándose a las armas de fuego. Durante este tiempo, empezó a maquillar su aspecto físico, poniéndose dos pares de aretes en las orejas, tiñéndose el pelo de rubio y peinándolo para que quedara encrespado. Los soldados de la base siempre le aceptaron entre ellos, y en varias ocasiones dentro de la continuidad del manga, se ve que Hiruma se sirve de ellos para conseguir aviones de combate y tanques.

Más tarde, cuando Hiruma era un escolar de grado medio en la escuela Mao, Kurita descubrió que Hiruma era un aficionado al fútbol americano e intentó convencerlo de que jugaran juntos; Hiruma lo rechazó argumentando que su única intención era trazar planes de juego para poder apostar con los soldados de la base, pero Kurita comenzó a seguirlo a todas partes hasta llegar incluso a la base militar en donde Hiruma aún iba para apostar. La insistencia y tenacidad de Kurita consiguió que Hiruma le tomara en serio y cambiara de opinión, de forma que ambos acabaron juntos en un partido en la base que sirvió para que por un lado, Hiruma perdiera la apuesta, y por otro para que él decidiera formar un equipo algún día y poder ganar. Así nació la amistad entre ambos, aunque Hiruma nunca dejó de abusar del carácter benévolo de Kurita y dirigirse a él de malos modos. Posteriormente ambos entrenaron en el Mao a manos del entrenador Doburoku Sakaki, y más tarde con Musashi, con quienes formaría el equipo de los "Devil Bats" en el instituto. Los tres trabajaron para convertirse en jugadores, pero la marcha del entrenador fuera de Japón debido a deudas de juego, y de Musashi debido a problemas familiares, rompió el incipiente equipo, quedando solo Kurita y él como miembros del mismo. Con la expectativa de formar el equipo, Hiruma comenzó a reunir información con la que poder crear una red de espionaje y chantaje que alcanzaría incluso al director del colegio y el instituto en donde estudiaría, gracias a lo cual él y Kurita siempre consiguieron tener lo necesario para poder jugar. También usó esa red para conseguir jugadores, aunque fuera por la fuerza, aunque no fue hasta la incorporación de Sena cuando el equipo empezó a funcionar como tal.

A partir de ahí, empieza a haber más interés por sus compañeros del Instituto Deimon por unirse al club y finalmente Hiruma consigue formar un equipo integrado por diversos compañeros de primer y segundo grado que juegan en una carrera de campeonatos que culminaría con la Christmas Bowl.

Relación con otros personajes 

Hiruma es desde el primer momento, un personaje conflictivo y extraño que aparentemente solo crea problemas por todas partes. Es por ello que todos los que le rodean, incluyendo el profesorado del instituto y sus compañeros, le huyen y tienen pánico. Solo unos pocos personajes consiguen acercarse a él lo suficiente como para no salir totalmente dañados o escaldados por ello. Yoichi no se fía de la gente, parecer considerar a los demás como meras piezas de juego o de utilidad, así que toda su vida social va, en un principio, encaminada con esa intención. Es por eso que Hiruma ha aprovechado sus peculiares rasgos para parecer si cabe aún más demoniaco, pretendiendo amedrentar así a los demás con su estrafalario aspecto. Además de eso Hiruma no suele tener palabras buenas o amables para los demás, refiriéndose siempre a los que le rodean con términos del tipo "El maldito/el jodido...", incluso a sus propios amigos. En el manga, y sobre todo en el anime, siempre suele llevar armas de fuego que dispara indiscriminadamente (aunque sin efectos letales) contra los demás, ya sea para mostrar su alegría o bien su ira. 

Sin embargo, sí es capaz de tener aprecio y afecto por los demás, aunque cuesta mucho acercarse a él; una característica suya es que gusta de dar amistosas patadas en el trasero a los que le caen bien, o cuando quiere felicitar a alguien por algo, aunque estas no son siempre bienvenidas o interpretadas. Esa señal de su comportamiento será adoptada por el resto de los miembros del equipo, si bien a él no el patean por miedo a las represalias. Pese a todo ello, a lo largo de la serie, el papel de Hiruma, pese a que nunca deja de cumplir su rol de "demonio", sí evoluciona, volviéndose más serio, maduro y responsable en cuanto a los que le rodean y las situaciones a las que se enfrenta.

En su relación caben destacar:

 Yuuya Hiruma: el padre de Hiruma es un personaje deliberadamente mantenido en el anonimato por parte del propio Hiruma y de los creadores de la serie dando solo pequeños retazos de información sobre él y la relación de ambos en el manga y en menor medida, el anime. Dado el peculiar físico de su hijo, se especula con el aspecto que este podría tener bajo el punto de vista de otros personajes; en el manga, las pocas escenas que se ven sobre él, parecen mostrarle vestido con un kimono típico y tabis, así como tener un encrespado pelo negro y orejas puntiagudas, al igual que su hijo, aunque su constitución es más ancha y no parece tener una cara alargada. En cambio, en el anime solo aparece en el capítulo 124, caracterizado como un hombre normal, cubierto con una gabardina y un sombrero; Yuuya va a buscarle al término de un partido, y puesto que no se encuentran, le llama por teléfono y le dice que sabe que no quiere verle, pero que irá a verle en la final; a continuación Hiruma tira el móvil sin contestar. Youchi suele mentir acerca de su familia y ni siquiera parece vivir con ella, al menos desde su etapa como estudiante en el Mao. En el manga, esta escena transcurre de forma diferente en el capítulo 167 sin que su padre sea mostrado. Posteriormente, a lo largo del manga, son revelados más detalles sobre la situación. El primer dato que Hiruma contó fue que sus padres fueron arrestados a 15 años de cárcel en Inglaterra por desfalco bancario, cosa que luego resultó ser una mentira ideada por él para justificar su situación. Sin embargo, Youichi acaba por desmentir esa información, revelando que Yuuya Hiruma era un desastrosos jugador y apostador del juego de Shougi, lo que ocasionó que Hiruma hijo le considere un perdedor que solo sabe autocompadecerse de sí mismo sin atreverse a tomar medidas para ganar, aunque más tarde el propio Hiruma dará a entender que esa también era una información falsa, si bien, dado el contexto de la historia, sí parece haber algo de cierto en ella. La relación de ambos no es buena, pero Hiruma padre parece estar enterado de los avatares de su hijo y acude a verlo al campeonato de la "Christmas Bowl" sin que este lo vea, anunciando entonces cuánto ha madurado su hijo. En el campeonato mundial donde se enfrentan EE. UU. y Japón en la final, Clifford (Quarterback estadounidense del "Pentagrama" yankee) confirma que Hiruma Yuuya es un jugador de ajedrez, pero que acabó retirándose

 Kurita Ryokan: tal vez el que fue su primer amigo real que Hiruma tuvo, o al menos la primera persona en acercarse a él. Cuando ambos estudiaban en la escuela Mao, Kurita conoció a Hiruma por accidente , cuando buscaba a más gente que le gustara el fútbol americano. A partir de entonces comenzó a seguirlo a todas partes hasta que al final Hiruma acabó por aceptarle, en parte debido a que a ambos les unía su pasión por el fútbol americano, y en parte a que Hiruma valora mucho a aquellos que realmente están dispuestos a seguir sus ideales sin rendirse. Kurita se ganó el respeto y el cariño de Hiruma, aunque este nunca ha dejado de abusar de él y referirse a él como "jodido gordo". Debido a su carácter amable y gentil, Kurita, pese a que encuentra que las reacciones de Hiruma son desmedidas, las sobrelleva con paciencia y sin darles importancia, salvo en algunas ocasiones en las que le contiene. Al igual que el resto de los allegados a Hiruma, Kurita puede ver un lado amable en él y Hiruma le tiene mucho apreció, cuidando de él a su manera.

 Gen "Musashi" Takekura: junto con Kurita, es el otro único personaje que realmente se encuentra más cercano a Hiruma, al menos hasta que el equipo de los "Devil Bats" se consolida como tal. Al igual que en el caso anterior, los tres ya se conocían de la escuela Mao, pero la relación entre ambos (y por extensión entre los tres) empezó gracias al fútbol americano. Musashi se ganó el respeto de Hiruma cuando le permitió poder entrar y salir de la base militar debido a su pasión por el fútbol americano. Posteriormente los tres formarían equipo; sin embargo, debido a la enfermedad de su padre, Musashi tuvo que abandonar el equipo por un tiempo prolongado, lo que dejó solos a Hiruma y Kurita y causó gran frustración en el primero. Gen comprende muy bien a Hiruma y no suele darle importancia a sus extravagancias; su carácter serio y práctico hace que sea de las pocas personas por las que Hiruma tiene genuino respeto. Hiruma no suele abusar de Gen de la misma forma que hace con el resto de la gente, aunque siempre se dirige a él como "Jodido Viejo" entre otras expresiones de gran tosquedad; cabe señalar además que Musashi es el único de los amigos de Hiruma que se atreve a golpearle abiertamente cuando lo ha creído oportuno y sin miedo a las represalias.

 Mamori Anezaki: es la única fémina de la serie por la que Hiruma parece tener como poco, respeto, ya que Hiruma clama que a él solo le interesan las chicas que pueda usar. Hiruma y Mamori se conocen desde prácticamente su ingreso en el instituto Deimon, ya que de hecho Hiruma es el responsable de que Mamori, escandalizada por su actitud, decidiera ingresar en el Comité de Disciplina. Sin embargo no fue hasta que Himura empezó a obligar a Sena a participar en el club de Fútbol cuando ambos realmente empezaron a tener alguna clase de contacto. Al principio la relación entre ellos es tensa ya que Mamori trata siempre de proteger a Sena de la influencia de Hiruma y no se muestra para nada de acuerdo con los planes de él, así que los enfrentamientos entre ambos son constantes, incluso aunque eventualmente Mamori se convierte en la mánager del equipo, condicionada por Himura que se había dado cuenta que no podría deshacerse de ella usando sus métodos habituales. Este hecho obliga a ambos a tener que trabajar juntos, y ocasionará que Mamori acabe viendo también un lado oculto en Hiruma que poco a poco va haciendo que la opinión de ambos respecto al otro vaya cambiando; tanto en el manga como en la serie se insinúa que Mamori siente algo por él. Hiruma, aunque siempre se dirige a ella como "Jodida manager" y muchas veces busca hacerla enfadar intencionadamente, la respeta, confía en su saber hacer, acepta su compañía y parece reconocer los sentimientos de ella, aunque evita verse involucrado en el tema. De todas formas hay que señalar que esta relación no está totalmente resuelta en el anime -si bien se enfatiza algo más que en el manga-. En el epílogo del manga, sin embargo, se ve que ambos están asistiendo a la universidad de Saikyodai y siguen trabajando juntos, aparte de que Hiruma ahora la llama por su nombre, lo que da a entender que al menos ahora se llevan mejor.

 Sena Kobayakawa: su relación con Sena comenzó un tanto por la fuerza. Hiruma se dio cuenta del potencial que tenía Sena y le coaccionó para que se uniera al equipo, hecho que posteriormente no haría falta debido al entusiasmo de Sena, lo que ocasiona que Hiruma le coja aprecio ya que Sena tiene el espíritu emprendedor y competitivo que Hiruma admira y desea en los demás. Ve a Sena como el mejor jugador-promesa de su equipo, e intenta desarrollar y usar sus capacidades en ese aspecto, siendo prácticamente su maestro. Su relación personal, aunque mejora significativamente, no es el de una amistad si cabe tan estrecha como las anteriores y nunca deja de amenazarle con sus armas y llamarlo "Jodido Enano", pero Hiruma -a su manera- cuida de él. Sena siempre se dirige a él con respeto, con el apelativo de "sempai" (compañero mayor) o "san" (señor)más si cabe que el resto de sus compañeros.

 Kongo Agon: Si hay un personaje al que Hiruma claramente desprecie ese es Agon. Ambos se conocían desde sus primeros años adolescentes aunque nunca fueron amigos, simplemente trabajaban juntos. Agon se servía de la inteligencia y artimañas de Hiruma para conseguir beneficios de diversa índole, y Hiruma se servía de él para trazar la red de información con la que poder hacer su cuaderno de amenazas. Hiruma fue siempre consciente de lo peligroso que es Agon, pero no fue hasta que este destrozó la posibilidad de Kurita de formar parte de su equipo fútbol cuando ambos rompieron su relación de mutuo beneficio. Hiruma siempre odió a Agon por lo que le hizo a Kurita, más teniendo en cuenta que el propio Hiruma había hecho lo posible porque Kurita consiguiera su objetivo en detrimento de sus propios intereses en él mismo y de Musashi, así que se declaró una guerra no abierta entre los dos. Agon considera a Hiruma como una basura y se refiere a él como tal, pero sabe que la astucia de Hiruma no es algo que se pueda ignorar.

El resto de sus relaciones personales con el resto de los miembros del equipo, mejora significativamente a lo largo de la serie. Al principio, sus compañeros de equipo tan solo le temen y obedecen a regañadientes, pero con el transcurso de los partidos y sus victorias, finalmente acaba ganándose su aprecio y admiración, considerándolo una pieza clave para ganar los partidos, si bien muchos de ellos tardaron tiempo en aceptarle. Hiruma por tanto se gana su aprecio y respeto, tanto que incluso se refieren a él como "-Kun" o "-san" como muestras de respeto y acercamiento, excepto en el caso de Suzune que le llama "You-nii" sin ningún reparo; pero no por ello deja de tener un comportamiento abusivo y tiránico con ellos, de forma que la mayoría prefiere evitarle cuando Youichi aparece como un demonio y él tampoco suele ser partícipe de las fiestas y celebraciones del resto del equipo, al menos de una tan forma abierta como los demás.

Fandom y Discusión 

Hiruma es tal vez el personaje más popular de Eyeshield21, o al menos uno de los más reconocidos tanto dentro como fuera del fandom en sí. Ya en su primera aparición en el manga fue votado como el personaje más popular, y ese hecho se ha repetido en sucesivas votaciones a lo largo de la publicación del mismo. Esto hace que dentro de la historia, pese a que el protagonista sea Sena Kobayakawa, él aparezca como un personaje clave en cada saga, incluso apareciendo como personaje principal o central en ilustraciones oficiales, shitajikis y otras formas de merchandasing. 
Por ello Hiruma es objeto de las circunstancias habituales para los personajes populares dentro de cada fandom, siendo frecuente que aparezca en doujinshi,; o hentai donde se le suele emparejar con Mamori. Otro tanto ocurre con fanarts y fanfics, que incluyen además de los géneros anteriormente mencionados, el Mary Sue.

Otras apariciones 

 En las ovas de Eyeshield 21 de Jump Festa.
 En los videojuego para Nintendo DS: Jump Super Stars y Jump Ultimate Stars como asistente.
 En el videojuego Eyeshield 21: MAX Devil Power para Nintendo DS y Eyeshield 21: Devilbats Devildays para Game Boy Advance.

Eyeshield 21
Personajes de manga y anime